Les Ceutrons, un peuple celte de Belgique.
 Les Ceutrons, un peuple celte alpin.